Диво́н-ле-Бен () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Жекс. Округ коммуны — Жекс.

Код INSEE коммуны — 01143.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 125 км северо-восточнее Лиона, в 75 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река Версуа. Северо-западная часть коммуны покрыта лесами.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 8160 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 5313 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 4204 были экономически активными, 1109 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 4204 активных жителей работали 3858 человек (2037 мужчин и 1821 женщина), безработных было 346 (160 мужчин и 186 женщин). Среди 1109 неактивных 396 человек были учениками или студентами, 243 — пенсионерами, 470 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Старая вилла Больё в неоклассическом стиле. Исторический памятник с 1994 года
  (XVIII век)
  (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн